Александр Пресман:
 Пресман, Александр Залманович (род. 1964) — белорусский, позже голландский шашечный деятель, спортсмен, шашечный композитор.
 Пресман, Александр Семёнович (род. 1961) — украинский политик.